Почётное спортивное звание, присваивалось в 1956—1992 годах.

1956 
 Алексеев, Виктор Ильич (копьё, ядро) (№ 1)
 Денисов, Николай Николаевич (бег с препятствиями)
 Ионов, Дмитрий Павлович (бег, прыжки в длину)
 Марков, Дмитрий Петрович (копьё, ядро, диск)
 Никифоров, Григорий Исаевич (бег, марафон)
 Озолин, Николай Георгиевич (тройной прыжок)
 Синицкий, Зосима Петрович (бег с барьерами, копьё)
 Хоменков, Леонид Сергеевич (№ 34)
 Шукевич, Евгений Михайлович (молот)

1957 
 Александров, Алексей Иванович
 Баркалая, Виктор Константинович (бег) 1912-?
 Ванин, Феодосий Карпович (бег)
 Герчес, Адольф Петрович 1909-?
 Гойхман, Павел Наумович (прыжки в высоту)
 Дьячков, Владимир Михайлович
 Козловский, Пётр Игнатьевич (ходьба)
 Кузнецов, Сергей Ильич (прыжки в длину, десятиборье, эстафетный бег)
 Левинсон, Борис Борисович (молот)
 Никифоров, Порфирий Иванович (бег с барьерами)
 Садовский, Вячеслав Витольдович (бег с барьерами)
 Сафаров, Афган Гейдар оглы 1918—1990 (бег)
 Сергеев, Иван Петрович (диск, копьё, пятиборье, десятиборье)
 Степанов, Пётр Сергеевич (бег, бег с барьерами)
 Сулиев, Леван Григорьевич 1909 — ??.05.1970 (копьё)

1958 
 Андреев, Виктор Александрович 1908-?
 Биргер, Николай Ефимович 1904

1959 
 Дьячков, Борис Михайлович (диск, прыжки в высоту)

1960 
 Атаманов, Виктор Васильевич
 Волков, Владимир Васильевич (прыжки в длину, десятиборье)
 Голованов, Николай Александрович 1911—1992 (марафон)
 Коробков, Гавриил Витальевич (прыжки в длину, десятиборье)
 Митропольский, Леонид Александрович (ядро, диск)
 Оббариус, Дмитрий Иванович 1910—1985

1961 
 Лукьянов, Георгий Сергеевич 17.04.1922 — 1999 (копьё, диск)
 Лутковский, Евгений Михайлович 24.09.1922 — 25.03.2001 (метания)

1962 
 Рохлин, Эдмунд Исидорович (прыжки в высоту)
 Турова, Галина Филипповна (прыжки в длину)

1963 
 Анокина, Людмила Григорьевна (копьё)
 Шляжас, Юозас Юльевич 1925

1964 
 Куду, Фред Оттович 4.1.1917 — 29.9.1988 (десятиборье)

1965 
 Аракелян Оганес
 Вайксаар, Виктор 10.4.1909 — 24.11.1982
 Вакуров, Сергей Алексеевич 1915—2007 (бег)
 Калам, Вальтер 19.7.1911 — 22.11.1973
 Константинов, Олег Вячеславович 1918—1982 (копьё, прыжки в длину)
 Чикин, Александр Александрович (бег)

1966 
 Ягодин, Виктор Михайлович 1923—2005 (шест)

1968 
 Керселян, Акоп Самвелович (прыжки в длину)
 Маззалитис, Валентин Эрнестович 9.2.1930 (копьё)
 Пожидаев, Иван Семёнович
 Фруктов, Анатолий Леонидович 1919—1985

1969 
 Поляков, Василий Ипполитович 10.1.1910—1996 (ходьба)

1970 
 Кузнецов, Евгений Филиппович 1921—2011 (бег)
 Петровский, Валентин Васильевич 15.2.1922 (бег)

1971 
 Буханцов, Ким Иванович 25.11.1932 (диск)
 Гокиели, Елена Степановна (бег)
 Либкинд, Лев Соломонович 1911—2007 (десятиборье)

1972 
 Выставкин, Николай Иванович (молот)
 Евтушок, Сергей Семенович (молот)
 Казанцев, Виктор Алексеевич (бег)
 Кароблене, Фелиция Юозовна 1936 (бег)
 Кацман, Владимир Яковлевич 1929 (десятиборье)
 Коваленко, Анатолий Акимович 01.01.1916 — 17.09.1995 (десятиборье)
 Креер, Витольд Анатольевич (тройной прыжок)
 Лонский, Виктор Алексеевич 11.04.1927 — 20.04.2004 (прыжки в высоту)
 Степанчонок, Иван Андреевич (бег с барьерами)

1973 
 Дармо, Вадим Константинович 18.6.1925 (десятиборье)
 Токарь, Иван Михайлович 7.5.1919—1992 (бег)

1976 
 Бондарчук, Анатолий Павлович (молот)
 Малышев, Николай Егорович (бег)

1978 
 Воронкин, Василий Иванович 1928—2001
 Сапронов, Евгений Григорьевич (снято в 1985)
 Телегин, Василий Иванович 1936—2005

1979 
 Гадович, Иван Иванович 1935
 Карпавичус, Альгирдас Юльевич 1929
 Розенфельд, Ванадий Яковлевич (шест)
 Серопегин, Дмитрий Сергеевич 26.3.1936-? (десятиборье)
 Тюрин, Юрий Дмитриевич (бег)

1980 
 Бартенев, Леонид Владимирович (бег)
 Биляза, Александр Алексеевич
 Бухашеев, Александр Григорьевич (бег)
 Возняк, Станислав Владимирович
 Гноевой, Борис Александрович
 Грива, Марис Паулович 1944 (копьё)
 Гущин, Эдуард Викторович (ядро)
 Денисенко, Пётр Иванович (шест)
 Жубряков, Геннадий Николаевич (бег)
 Куличенко, Валерий Георгиевич (бег, марафон)
 Кялле, Уно Ясович 16.06.1931 — 20.07.2009
 Лусис, Янис Вольдемарович (копьё)
 Лямцев, Михаил Игнатьевич
 Маслаков, Валентин Михайлович (бег)
 Паламарчук, Иван Андреевич (молот, ядро)
 Политико, Николай Иванович (бег)
 Соковнин, Валерий Петрович (бег)
 Тер-Ованесян, Игорь Арамович (прыжки в длину)
 Ушаков, Александр Александрович 17.6.1938 (десятиборье)
 Фёдоров, Юрий Павлович (диск)
 Чевычалов, Георгий Иванович (бег с барьерами)
 Чистяков, Валентин Викторович (бег с барьерами)
 Щенников, Борис Филиппович (бег с барьерами)
 Эльтерман, Лев Матвеевич 1936 (прыжки в длину)
 Юргенстейн, Яан Теодорович 20.12.1929 — 23.06.2000

1981 
 Волков, Юрий Николаевич (шест)
 Гигаури, Илья Константинович (копьё)
 Петрова, Зоя Евсеевна (бег)

1983 
 Бухарина, Галина Петровна (бег)
 Загорулько, Евгений Петрович (прыжки в высоту)
 Никонов, Игорь Иванович (шест)
 Петров, Виталий Афанасьевич (шест)
 Робулец, Борис Михайлович (прыжки в высоту)
 Тимашков, Игорь Борисович (молот) 27.10.1939
 Юлин, Анатолий Иванович (бег с барьерами)

1985 
 Беляев, Леонид Николаевич 23.2.1941 (бег)
 Зелинский, Владислав Владимирович (бег)
 Зотько, Роберт Максимович (прыжки в длину)
 Иванов, Анатолий Дмитриевич
 Карапетов, Валерий Васильевич (десятиборье)
 Краузе, Виктор Иванович (марафон)
 Купоросов, Борис Николаевич (прыжки в высоту) 25.4.1939 — 31.12.2004
 Кухно, Василий Михайлович 29.04.1937 — 02.06.2002
 Милешин, Лев Дмитриевич 1928—1991 (ядро)
 Плескач-Стыркина, Светлана Павловна (ходьба)
 Самотесов, Вячеслав Дмитриевич 1935—1998
 Швецов, Виктор Иванович (ходьба) 1.1.1942-18.11.2020

1987 
 Вогуль, Анатолий Иванович (прыжки в высоту)
 Лобастов, Сергей Андрианович (ходьба)
 Степанов, Вячеслав Владимирович 22.9.1946 (бег)

1988 
 Бондаренко, Владимир Алексеевич 1956 (бег)
 Ларин, Александр Сергеевич 14.12.1952 (бег)
 Мальцев, Николай Павлович 25.12.1938 (бег)
 Подоплелов, Юрий Васильевич 28.8.1946 (ходьба)
 Федорец, Владимир Андреевич (бег)

1989 
 Бадуев, Анатолий Иванович (бег)
 Бельцер, Яков Иосифович 26.7.1928 (диск, ядро)
 Голубничая, Мария Васильевна (бег)
 Коган, Валерий Романович — 13.4.2019 (шест)
 Кревцев, Игорь Николаевич (прыжки в длину)
 Ярас, Витаутас Ионович (диск)

1990 
 Бакаринов, Юрий Михайлович (молот)
 Дубовик, Алексей Иванович 28.03.1939 (бег)
 Леоненко, Иван Фёдорович (бег)
 Наумов, Геннадий Сергеевич (бег)
 Пудов, Николай Иванович 1930—1999 (бег)

1991 
 Агрызкин, Александр Федорович 2.11.1927-23.5.2020
 Бондаренко, Сергей Кириллович
 Иванов, Петр Петрович 1.10.1941
 Киба, Владимир Николаевич
 Кузнецов, Михаил Павлович 12.1.1955 (марафон)
 Лис, Виктор Мелентьевич 1.8.1957
 Мартьянов, Евгений Владимирович 1938
 Никитин, Анатолий Михайлович (бег с барьерами)
 Нурутдинов, Фоат Шайхутдинович (бег)
 Попов, Владимир Васильевич 13.05.1937 (бег) (№ 2214)
 Семенов, Геннадий Семенович 12.11.1945 (ходьба)
 Соколов, Вячеслав Фёдорович (тройной прыжок)
 Узлов, Георгий Дмитриевич
 Фадеев, Борис Михайлович 21.6.1927 (бег)
 Ярохмедов, Курбан Абдулаевич 1958

1992 
 Авербух, Валерий Иосифович (десятиборье)
 Андреев, Алексей Викторович
 Голубцов, Анатолий Васильевич 25.10.1951 (тройной прыжок)
 Гусева, Антонина Михайловна
 Доровских, Виктор Борисович 19.10.1950 (ходьба)
 Зеличёнок, Вадим Борисович 14.1.1956
 Литовченко, Павел Федорович 1952—2012 (бег)
 Овсяник, Мечислав Николаевич
 Рузин, Борис Анатольевич 12.12.1958
 Семёнов, Виктор Семёнович (ходьба)
 Скулябин, Алексей Борисович (шест)

неизв 
 Буланчик, Евгений Никитич (бег с барьерами) (на 82 — зтр УССР; на 90 — зтр)
 Григалка, Отто Янович 1925—1993 (ядро)
 Дмитрусенко, Олег Захарович 23.11.1947 (? зтр РСФСР на 89)
 Домнин, Виктор Дмитриевич
 Ельянов, Яков Исаакович 3.9.1919 (бег) (??? — не было присвоено; зтр РСФСР на 85)
 Епишин, Сергей Дмитриевич
 Карапетян, Мкртыч (прыжки в длину) (? 89 или позже)
 Новожилов, Борис Яковлевич (бег) (? 89 или позже)
 Петинати, Константин Петрович 1915—2008 (бег) (? 80)
 Седых, Виктор Иннокентьевич
 Сосина, Елизавета Ивановна
 Хачатрян, Борис Смбатович (? 90-91)
 Чистяков, Юрий Николаевич 1934—1992 (прыжки в высоту)
 Юдин, Георгий Степанович
 Юшко, Бронислав Николаевич (? зтр УССР на 91)

Примечания 

Лёгкая атлетика